Noetzlin steht für:
Haus Noetzlin
Jacques Noetzlin (1898–1972), französischer Geologe